Трес Потриљос има више значења:

 Трес Потриљос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Потриљос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Потриљос (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Потриљос (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Потриљос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Потриљос, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Трес Потриљос (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Трес Потриљос (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Трес Потриљос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Потриљос (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Потриљос, Ел Инфијерниљо (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Потриљос (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Потриљос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Потриљос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Потриљос (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Потриљос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику